Бажин (Бажина) — русская фамилия. Известные носители:

Бажин 
 Бажин, Михаил Фёдорович — советский и российский педагог, инженер-механик. Народный учитель СССР (1987)
 
 Бажин, Пётр Яковлевич (1914—1978) — Герой Советского Союза.

Бажина 
 Бажина, Любовь Ивановна (1943—2012) — российская певица.
 Бажина, Надежда Валерьевна (род. 1987) — российская прыгунья в воду, мастер спорта международного класса России.
 Бажина, Серафима Никитична (1839—1894) — русская переводчица и детская писательница; жена Н. Ф. Бажина.

См. также 
 Бажино

Примечания